

Оберталь — громада, федеральна земля Саар

Оберталь — громада в кантоні Берн